Чулковский сельский округ

Владимирская область 

 Чулковский сельский округ Гороховецкого района (упразднён)

Кировская область 

 Чулковский сельский округ Арбажского района (упразднён)

Московская область 

 Чулковский сельский округ Раменского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Чулковский сельский округ Скопинского района (до 2006 года)